

Personnalités 

 Afeni Shakur (1947-2016), militante américaine ;
 Assata Shakur (née en 1947), militante afro-américaine ;
 Mopreme Shakur (né en 1969), rappeur américain ;
 Mutulu Shakur (né en 1950), révolutionnaire afro-américain ;
 Tupac Shakur (1971-1996), rappeur américain.